Oglu, Oğlu et Öglu peuvent faire référence à :

Patronymie turque 
 Oğlu, mot turc signifiant « fils de », accusatif de oğul qui signifie « fils ». Le mot est utilisé comme suffixe dans de très nombreux patronymes et toponymes turcs, comme par exemple , « fils de Yunus ».

Prénom islandais 
 Öglu, déclinaison du prénom féminin islandais .

Zoologie 
 Oglu, genre de brachiopode.

Prénom islandais